Шмит може да се отнася за:

 Арно Шмит (1914 – 1979), немски писател
 Брайън Шмит (р. 1967), американско-австралийски физик
 Карл Шмит (1888 – 1985), германски философ
 Никола Шмит (р. 1953), люксембургски политик
 Пал Шмит (р. 1942), унгарски фехтовач и политик
 Рудолф Шмит (1886 – 1957), германски офицер
 Фолкер Шмит (р. 1978), германски футболист
 Харисън Шмит (р. 1935), американски космонавт
 Хелмут Шмит (р. 1918), германски политик